Kumalo ist der Familienname folgender Personen:

 Alf Kumalo (1930–2012), südafrikanischer Fotograf
 Basetsana Kumalo (* 1974), südafrikanische Unternehmerin 
 Dumisani Kumalo (* 1947), südafrikanischer Diplomat
 Xolelo Thaddaeus Kumalo (* 1954), südafrikanischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Witbank

Siehe auch:
 Khumalo